Tavárez ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Gregorio Tavárez (1843–1883), puerto-ricanischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge
 Minou Tavárez Mirabal (* 1956), Philologin, Professorin und Politikerin
 Shannon Tavárez (1999–2010), amerikanische Schauspielerin